Ludomicko-Gajówka (dawniej Ludomicko) – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Połajewo
 Ludomicko – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie obornickim, w gminie Ryczywół